Консервный ряд:
 Консервный ряд — роман Джона Стейнбека, опубликованный в январе 1945 года.
 Консервный ряд (фильм) — фильм режиссёра Дэвида Варда 1982 года.